Сухоборский сельсовет

Кировская область 
 Сухоборский сельсовет Слободского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Сухоборский сельсовет Щучанского района (упразднён в 2022 году)